Glendinning ist der Familienname folgender Personen:

 Craig Glendinning (* 1973), samoanischer Rugby-Union-Spieler
 Paul Glendinning (* 1959), britischer Mathematiker
 Reece Glendinning (* 1995), nordirischer Fußballspieler
 Robert Glendinning (1805–1862), britischer Botaniker
 Ross Glendinning (* 1993), nordirischer Fußballtorhüter
 Simon Glendinning, britischer Philosoph
 Victoria Glendinning (* 1937), britische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Glendenning

en:Glendinning